Бранко Деспот се може односити на:

 Бранко Деспот, српски хирург и универзитетски професор.
 Бранко Деспот (академик), хрватски филозоф и академик.